Reinmar ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name stammt von dem germanischen *ragin/regin, „Rat(schluss) [der Götter]“, und althochdeutschen mari, „berühmt“.

Ursprüngliche Formen des Namens sind Ragnomar, Raginmar, Ragnimir, Raginmir und Reginmar.

Varianten

Namensträger

Mittelalter 
 Reinmar, auch Reinmar der Alte oder Reinmar von Hagenau († vor 1210), Meister des traditionellen Minnesanges
 Reinmar von Brennenberg (1271–1275)
 Reinmar der Fiedler (Lebensdaten unbekannt, etwa Mitte 13. Jahrhundert), oberdeutscher Spruchdichter
 Reinmar von Zwetel (= Römer von Zwetel), siehe Römer von Zwickau, Spruchdichter, verwandt mit Martin Römer
 Reinmar von Zweter (* 1200, † nach 1248), Spruchdichter

Vorname 
 Reinmar Cunis (1933–1989), deutscher Soziologe, Journalist und Autor von Science-Fiction-Romanen
 Reinmar Fürst (1910–1991), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Reinmar Henschke (* 1959), deutscher Pianist und Komponist

Nachname 
 Hans Reinmar (1895–1961), österreichischer Bariton

Männlicher Vorname